Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 se dispute à Toronto du 20 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Helga Masthoff.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Peggy Michel.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 1973 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1973
Canada